Ни́дергуриг или Де́льня-Го́рка (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Мальшвиц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится на берегу Шпрее около северного берега Баутценского водохранилища примерно в пяти километрах севернее Баутцена. На юго-западе находится Производственный парк водохранилища. Через деревню проходит автомобильная дорога B 156.

Соседние населённые пункты: на севере — деревня Брезынка, на юго-востоке — деревня Доброшецы и на западе — деревня Йешицы коммуны Гросдубрау.

История 
Впервые упоминается в 1349 году под наименованиями Gorg.

С 1936 по 1994 года входила в коммуну Бризинг. С 1994 года входит в состав современной коммуны Мальшвиц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Gorg, 1349
 P. et N. de Gurk, 1363
 Gorke, 1365
 Gork, Gorik, Gurk, 1419
 Gurgk, 1493
 Gorig, 1502
 Gorg, 1516
 Gurigk, 1634
 Nieder Gurig, 1768
 Niedergurig, 1908

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 389 человек (из них — 364 серболужичанина (94 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 1 027 человек серболужицкое население деревни составляло 48,7 % (из них верхнелужицким языком владело 396 взрослых и 104 несовершеннолетних).

Примечания

Литература 
 Niedergurig/Delnja Hórka mit Doberschütz/Dobrošecy, Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 246—249.

Ссылки 
 Niedergurig/ Delnja Hórka, Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen
  Niedergurig, Официальный сайт коммуны Мальшвиц

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Мальшвиц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области